Элленберг:

 Элленберг (Альтмарк) — коммуна в Германии.
 Элленберг (Вюртемберг) — коммуна в Германии.
 Элленберг (Рейнланд-Пфальц) — коммуна в Германии.